Myzostoma asteriae är en ringmaskart som beskrevs av Marenzeller 1895. Myzostoma asteriae ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
asteriae